Schallmesszug steht für 

 Schallmesswagen, Messfahrzeug der DB Systemtechnik
 militärische Schallmesstechnik-Teileinheit in Zugstärke